Schaps ist der Familienname von:

 Georg Schaps (1867–1918), deutscher Reichsgerichtsrat
 Karl Leopold Schaps (1910–1942), jüdisches Opfer der NS-Justiz